Faller Gusztáv (1816–1881) bányamérnök, bányászati akadémiai tanár
 Faller Gusztáv (1892–1968) bányamérnök
 Faller Gusztáv (1930–2000) bányamérnök, egyetemi tanár, ipari közgazdász-mérnök